Vyyhtisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vyyhtisaari (ö, lat 63,07, long 27,94), Norra Savolax, Kuopio, 
 Vyyhtisaari (ö, lat 62,97, long 28,00), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar